Сюнь Фан'їн і Ю Сяоді були чинними чемпіонками, але цього разу жодна з них не брала участі.

Хань Сіньюнь і Чжу Лінь здобула титул, у фіналі перемігши Жаклін Како і Юлія Глушко з рахунком 7–5, 6–1.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
Main Draw

Zhengzhou Women's Tennis Open, парний розряд